Ба́шту (, ) — власна назва.

Топоніми

Башту (Кабесейраш-де-Башту) — парафія
 Кабесейраш-де-Башту — парафія.
 Канеду-де-Башту — парафія.
 Мондін-де-Башту — парафія.
 Олівал-де-Башту — парафія.
 Рефожуш-де-Башту — парафія.
 Сан-Клементе-де-Башту — парафія.
 Санта-Текла-де-Башту — парафія.
 Селоріку-де-Башту